Stickney (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
Stickney (Illinois)
Stickney (South Dakota)
Paine Field-Lake Stickney